A Seleção Namibiana de Rugby Union é a equipe que representa a Namíbia nas competições de rugby union. Embora a equipe se encontre na terceira divisão do esporte a seleção já participou de cinco copas do mundo, de 1999 a 2015. É coordenada pela Namibia Rugby Union.

A estreia ocorreu em 1955, contra o British and Irish Lions, com derrota por 9-0. Em 2002 alcançou sua maior vitória, em um 116-0 contra Madagáscar. A maior derrota veio a acontecer em 2003, contra a Austrália, por 142-0.

Títulos 
 Copa da África de Rugby (3): 2002, 2004 e 2008-09

Desempenho em Copas do Mundo

Ligações externas
 http://rugbydata.com/namibia

Namibia